Роман Локтионов:

 Локтионов, Роман Борисович (род. 1986) — украинский футболист.
 Локтионов, Роман Геннадьевич (род. 1985) — российский футболист.